Tuner — музыкальный альбом из десяти композиций электронного дуэта «Ёлочные игрушки» (ЁИ/EU), в который входили Илья Барамия и Александр Зайцев. Альбом был выпущен петербургским лейблом «ChebuRec» 24 января 2004 года в формате CD; рисунки с надписями для релиза выполнил Юрий Барамия.

Tuner EP 

В 2001 году британским лейблом «PAUSE_2 Recordings» на CD (в том числе как промо) был выпущен мини-альбом Tuner из шести композиций: Somn, Veefun, Most, Tuner, Veefunk, Complex. Премастеринг был выполнен Геннадием Плешковым, известным также под творческим псевдонимом Tenzor.

Список композиций

Критика 
Александр Мурзак с сайта «Звуки.ру» похвалил альбом, назвав данный результат творчества «Ёлочных игрушек» изящным, красивым, концептуальным, действующим «по нервам и без наркоза». По мнению Александра, музыка в основном выполнена в привычном для дуэта стиле, композиции сложны и запутанны: «состоят из множественного переплетения ломаных сюжетных линий, каждая из которых имеет своё начало и конец; но даже в кислотно-психоделической атмосфере находится место для утончённого мелодизма и откровения классических сюжетов». Также Мурзак отметил, что независимый лейбл «ChebuRec» может стать своеобразной альтернативой электронным лейблам «Экзотика» и «Лёгкие».

В обзоре издания «Музыкальная газета» было заявлено, что этим альбомом дуэт подтверждает свою репутацию одного из лучших российских электронных коллективов. По мнению рецензента, «альбом “Tuner” обязательно порадует всех ценителей качественного IDM и ритмичной постиндустриальной электроники».

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы «Ёлочных игрушек»
Мини-альбомы 2001 года